Jebel Musa – montagna dell'Egitto nella parte meridionale della penisola del Sinai.
Jebel Musa – montagna del Marocco